Kotlas může být:

 Kotlas – ruské město

příjmení
 Michal Kotlas (* 1983) – český florbalový obránce
 Petr Kotlas (* 1945) – český sociolog a politolog